O Superlogo é uma linguagem de programação utilizada para automação e controle de dispositivos robóticos.

Trata-se de uma versão da linguagem Logo, desenvolvida pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos da América.

No Brasil, foi traduzida para a língua portuguesa pelo Núcleo de Informática Educativa (NIED) da Universidade de Campinas (UNICAMP), em São Paulo.

Funções escritas em SuperLogo permitem a execução de ações de controle de um robô LEGO, por exemplo, com o auxílio de um tijolo (módulo) RCX (Robotic Command Explorer): ativar e desativar motores, alterar o sentido dos mesmos e efetuar a leitura de sensores. Um conjunto de comandos ordenados, sob a forma de um programa, permitem o controle de robôs com alto grau de complexidade tais como scanners, traçadores gráficos e robôs móveis que detectam e desviam-se de obstáculos no terreno.

No ano 2000 foi disponibilizada para download gratuito a versão 3.0 em português.

Atualmente, SuperLogo virou matéria em escolas (conteúdo de prova em robótica e muitas vezes de informática).

Ligações externas 
Página do NIED para download da versão 3.0

Lego
Linguagens de programação
Programas de computador educativos
Robótica